Чиганаки — топоним в Волгоградской области

 в Котельниковском районе.
Чиганаки — хутор в составе Красноярского сельского поселения.
Делится на два микрорайона:
 Ближние Чиганаки	
 Дальние Чиганаки	
 Кумылженский район, Краснянское сельское поселение
 Чиганаки 1-е — хутор
 Чиганаки 2-е — хутор
 Чиганаки 3-й — хутор